The Fourflusher – cortometraggio del 1923 diretto da Norman Taurog
The Fourflusher – film del 1928 diretto da Wesley Ruggles